Коршев:

Населённые пункты

Украина 
 Коршев — село в Луцком районе Волынской области.
 Коршев — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Коршев — село Уездецкого сельского совета в Здолбуновском районе Ровненской области.

Другое 
 Коршев — древнерусский город, существовавший в XII—XIV веках.